Julstämning kan syfta på:

 Julstämning (musikalbum) – skiva av Loa Falkman från 1990
 Julstämning med Kikki –  turné med Kikki Danielsson 2006
 Julstämning  (tidning) – en årlig tidning utgiven sedan 1906